Самаркандык (Самаркандек, ) — село в Киргизии, в Баткенском районе Баткенской области. Расположено у северных отрогов Туркестанского хребта, на границе с Таджикистаном, на левом берегу реки Исфара, напротив таджикских сел Сурх и Чорку, к югу от таджикского города Шураб, в 18 км к югу от города Исфары.

У Самаркандыка широко распространена бирюза. Некоторые авторы совершенно определенно упоминают добычу бирюзы, месторождение которой идентифицировано с известными исфаринскими древними разработками Самаркандык. Мухаммад ибн Наджиб Бекран () писал, что бирюзу вывозили в Хорасан. На площади месторождения зарегистрировано более 30 древних выработок.

В период массовой коллективизации, в Баткенском районе Ошской области Киргизской ССР, на местах традиционных зимовок (кыштоо) вдоль реки Исфара были образованы населенные пункты Капчыгай[ky], Ак-Сай, Достук, Октябрь, Кёк-Таш и Ак-Татыр.

По выходным дням на приграничном базаре в Самаркандыке идёт международная торговля. Услугами приграничного рынка в Самаркандыке пользуются жители шести населенных пунктов из соседнего Исфаринского района Таджикистана и баткенских сёл Ак-Сай, Ак-Татыр, Кёк-Таш и .

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания 

Населённые пункты Баткенского района